Insurgency steht für:

 Insurrektion, ein bewaffneter Aufstand
 Insurrektion (Ungarn), im Königreich Ungarn das Adelsaufgebot zum Schutz der Grenzen und des Königs
 Insurgency (Computerspiel), ein Taktik-Shooter